Светско првенство у фудбалу 2026. ће бити 23. светско фудбалско првенство које ће се одржати у три земље: Канада, САД и Мексико од 11. јуна до 19. јула 2026. године. Турнир ће бити одржан у 16 градова ове три државе, 60 мечева ће бити одиграни у САД, док ће се 10 мечева одиграти у Канади и Мексику.

Ове три државе су победиле Мароко на гласању одржаном на 68. ФИФА конгресу у Москви. Ово ће бити друго Светско првенство, после Јапана и Јужне Кореје 2002, које организују више од једне државе, а први пут ће се првенство играти у три државе.

После организовања турнира 1970. и 1986, Мексико ће постати једина држава која је организовала три Светска првенства. САД организују други пут након 1994, док ће Канада по први пут бити домаћин.

На Светском првенству 2026. године, број учесника ће се повећати са 32 на 48 репрезентација.

Формат такмичења
Мишел Платини, који је у то време био председник ФИФЕ, је предложио у октобру 2013. да се број учесника на првенству повећа од 32 на 40; ту идеју је касније предложио и садашњи предсеник ФИФЕ Ђани Инфантино у марту 2016. године. Жеља за повећањем броја учесника на првенству је јавно објављена 4. октобра 2016. Постојале су четири могућности повећања броја учесника: 

 Повећање на 40 учесника (8 група по 5 тима) - 88 утакмица
 Повећање на 40 учесника (10 група по 4 тима) - 76 утакмица
 Повећање на 48 учесника (додати бараж од 32 тима) - 80 утакмица
 Повећање на 48 учесника (16 група по 3 тима) - 80 утакмица

Дана 10. јануара 2017. године, извршни комитет ФИФЕ је изабрао четврту опцију; повећати број учесника од 32 на 48. Првенство ће почети са групном фазом где ће бити 16 група од по 3 тима, одакле ће победник и другопласирани из сваке групе отићи у елиминациону рунду од 32 тима. Број укупно одиграних утакмица биће повећан од 64 на 80, али ће број утакмица колико ће репрезентације играти и даље бити седам, као што је било у првенствима са 32 репрезентације. Свака репрезентација ће играти једну утакмицу мање у групној фази, како би се укпопили у елиминациону рунду. Првенство ће такође као и у ранијим првенствима трајати најдуже 32 дана.

14. марта 2023. године, Савет Фифе је одобрио измењен формат првенства где ће бити 12 група од по 4 репрезентација.  Под измењеним форматом, укупан број утакмица ће бити повећан од 64 на 104 где ће финалисти играти укупно 8 утакмица. Такође, првенство ће трајати 39 дана уместо 32 како је било првобитно планирано. Свака репрезентација ће као и раније играти по три утакмице у групној фази, одакле ће првопласирани и другопласирани из сваке групе као и 8 најбољих трећепласираних отићи у шеснаестину финала.

Избор домаћина

Извршни комитет ФИФЕ је између 2013. и 2017. постављао бројна континентална ограничења по питању избора домаћина. Првобитно је било да понудама које су долазиле из континената на којима су се одржала последња два првенства није било дозвољено да конкуришу за домаћинство. Касније је привремено то ограничење промењено да је било забрањено само тој конфедерацији која је била домаћин последњег првенства, како се првенство не би два пут заредом одржало на истом континенту. пре него што је враћена првобитна забрана. Међутим, у случају да ниједна понуда не испуњава одређене критеријуме за домаћинство, ФИФА има право да направи изузетак и у договору са појединим конфедерацијама додели домаћинство. Марта 2017. године, председник ФИФЕ Ђани Инфантино је потврдио да је савезима из Европе (УЕФА) и Азије (АФК) забрањено да конкуришу за домаћинство, пошто се првенство 2018. одржало у Русији, а 2022. у Катару.  У том случају, за првенство 2026. могли су конкурисати савези из следећих четири конфедерација: Северне Америка (КОНКАКАФ), Јужне Америке (КОНМЕБОЛ), Африке (КАФ) и Океаније (ОФК), или потенцијалан избор од стране ФИФЕ уколико нико не испуњава критеријуме.

Домаћинство од стране више од једне земље (које је било забрањено од стране ФИФЕ након првенства 2002), је касније одобрено за 2026. али без икаквих ограничења по питању броја земаља домаћина. Такође за 2026, ФИФА је имала право да искључи конкуренте које нису испуњавале одређене критеријуме за домаћинство.

Канада, Мексико и САД су првобитно послали одвојене понуде за домаћинство, али су 10. априла 2017. послали уједињену понуду да све три земље заједно буду домаћини.

По први пут у избору земље домаћина учествовале су чланице ФИФЕ које су гласале за избор домаћина. Гласање је било одржано 13. јуна 2018. током годишњег Конгреса ФИФЕ у Москви. Канада, Мексико и САД, као уједињена понуда, добили су 134 валидних гласова наспрам понуде Марока који је добио 65 валидних гласова. Три савеза су остала суздржана приликом гласања. Канади ће ово бити прво домаћинство, Мексику ће ово бити трећи пут да буде домаћин након 1970. и 1986. док ће САД-у бити други пут да буде домаћин након првенства 1994. године.

Квалификације 

Процес квалификација за првенство 2026. још увек треба да буде дефинисан. ФИФА извршни комитет треба да одлучи да ли ће и који домаћини добити аутоматску квалификацију за првенство.

Извршни одбор за уједињену понуду је изразио жељу да све три земље добију директан пласман на првенство. ФИФА је 14. фебруара 2023. и званично потврдила да ће се све три земље домаћини квалификовати директно на првенство.

Распоред броја учесника по континентима
Дана 30. марта 2017. извршни одбор Комитета ФИФЕ је доставио предлог о броју учесника на првенству по континентима за првенство 2026. године. Предлог је касније ратификован од стране Комитета ФИФЕ.

Репрезентације које су се квалификовале

Стадиони

Током конкурисања за домаћинство, 41 градова са 43 комплетно функционално постојећих стадиона и два стадиона под изградњом су пријављена као део понуде (три стадиона у три града у Мексику, девет стадиона у седам градова у Канади и 38 стадиона у 34 градова у САД-у). У првој рунди елиминација, из понуде је избачено 9 стадиона и 9 градова. У другој рунди елиминација, избачене су још 9 стадиона у 6 градова, док три стадиона из три града (Чикаго, Минеаполис и Ванкувер) су својевољено иступили из понуде како не би дошло до финансијских потешкоћа.. After Монтреал се повукао из понуде у јулу 2021, док је Ванкувер враћен као кандидат за домаћина априла 2022, чиме је на крају конкурисало 24 стадиона.

Дана 16. јуна 2022, ФИФА је објавила званичне градове домаћине, који су раздвојени у три географске делове света: Ванкувер, Сијетл, Сан Франциско, Лос Анђелес и Гвадалахара на западу, Канзас Сити, Далас, Хјустон, Атланта, Монтереј и Мексико Сити у центру и Торонто, Бостон, Њујорк, Филаделфија и Мајами на истоку (2 града домаћина у Канади, 3 града домаћина у Мексику и 11 градова домаћина у САД-у).

Такмичење по групама

Група А

Група Б

Група Ц

Група Д

Група Е

Група Ф

Група Г

Група Х

Група И

Група Ј

Група К

Група Л

Поредак трећепласираних

Елиминациона фаза

Шеснаестина финала

Осмина финала

Четвртфинале

Полуфинале

За 3. место

Финале

Коначни пласман учесника

Види још 
 Светско првенство у фудбалу
 ФИФА
 Фудбал

Референце 

 
2026
Фудбал у Канади
Фудбал у Мексику
Фудбал у САД
2026.